Сергей Геннадьевич Башкиров (род. 30 декабря 1977, Чебоксары) — российский биатлонист и тренер. Победитель этапа Кубка мира, призёр чемпионата России.  (1999).

Биография 
Начал заниматься биатлоном в 1988 году. Тренеры ― Г. П. Салдимиров, Н. И. Чегодаев. Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 1997 года в эстафете.

В течение шести сезонов принимал участие в гонках Кубка мира в составе сборной России. Победитель этапа Кубка мира в первой в истории в рамках этого турнира смешанной эстафете в сезоне 2002/03. Участник двух чемпионатов мира (2003 и 2004), лучший результат — 13-е место. Победитель четырёх гонок Кубка Европы. Участник чемпионата Европы 2001 года (лучший результат — 5-е место в спринте и гонке преследования). Становился призёром чемпионата России, в том числе бронзовым в 2010 году в командной гонке.

В настоящее время тренер сборной России по биатлону.

Окончил Чувашский государственный педагогический университет (1999) по специальности «преподаватель математики и информатики».

Проживает в закрытом городе Новоуральске Свердловской области.

Кубок Мира 
 2000/01 — 63 место
 2001/02 — 73 место
 2002/03 — 36 место
 2003/04 — 41 место
 2004/05 — 54 место
 2005/06 — 54 место

Примечания

Ссылки 
 профиль на сайте Союза биатлонистов России

Биатлонисты России
Выпускники Чувашского государственного педагогического университета
Персоналии:Новоуральск